Novak Đoković era il detentore del titolo da tre anni, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo per un infortunio al gomito.

In finale Roger Federer ha sconfitto Rafael Nadal con il punteggio di 6-3, 6-4 vincendo il novantunesimo titolo ATP (il terzo in Florida dopo i successi del 2005 e 2006) e completando il Sunshine double (vittoria nei tornei di Indian Wells e Miami per la terza volta in carriera).

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Stan Wawrinka (quarto turno)
  Kei Nishikori (quarti di finale)
  Milos Raonic (terzo turno, ritirato)
  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (finale)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)
  David Goffin (quarto turno)
  Grigor Dimitrov (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarti di finale)
  Lucas Pouille (secondo turno)
  Nick Kyrgios (semifinale)
  Jack Sock (quarti di finale)
  Roberto Bautista Agut (quarto turno)
  Pablo Carreño Busta (secondo turno)
  Alexander Zverev (quarti di finale)

  Ivo Karlović (terzo turno)
  John Isner (terzo turno)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Pablo Cuevas (secondo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)
  Steve Johnson (secondo turno)
  Gilles Müller (terzo turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
  David Ferrer (secondo turno)
  Miša Zverev (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (terzo turno)
  João Sousa (secondo turno)
  Feliciano López (secondo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)
  Aljaž Bedene (primo turno, ritirato)
  Jared Donaldson (quarto turno)
  Ernesto Escobedo (secondo turno)
  Christian Harrison (primo turno)

 Darian King (secondo turno)
 Michail Kukuškin (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)
 Dušan Lajović (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)
 Frances Tiafoe (secondo turno)

Lucky loser 
  Michail Južnyj (primo turno)

Wildcard 

  Thomaz Bellucci (secondo turno)
  Michael Mmoh (primo turno)
  Andrej Rublëv (secondo turno)

  Casper Ruud (primo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Miami Open 2017